Duńska 1. division w piłce nożnej (1959) był 47. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Tytułu nie obroniła drużyna Vejle BK. Nowym mistrzem Danii został zespół Boldklubben 1909.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii